Taube von Kudding ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heinrich Taube von Kudding (1698–1766), schwedischer Graf und Hofmarschall
 Jakob Johann Taube von Kudding (1727–1799), schwedischer Graf und Generalleutnant